Naamen oder Namen steht für:

 Namur (Stadt)
 Grafschaft Namur
 Provinz Namur